Глинка — посёлок в Советском районе Алтайского края. Входит в состав Никольского сельсовета.

География 
Расположен на ручье Глинка, в 5 км к востоку от центра сельского поселения села Никольского.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Алтайский край)